Il singolare dell'ATP Nizza 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Henri Leconte era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Goran Ivanišević.

Andrej Česnokov ha battuto in finale 6–4, 6–4  Jérôme Potier.

Teste di serie

  Kent Carlsson (primo turno)
  Henri Leconte (secondo turno)
  Guillermo Pérez Roldán (quarti di finale)
  Ronald Agénor (secondo turno)

 Alberto Mancini (quarti di finale) 
 Andrej Česnokov (campione) 
 Horst Skoff (secondo turno) 
 Jordi Arrese (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Nizza 1989